AOR est un code, qui signifie :
 kwanza reajustado, la monnaie de l'Angola, selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies) ;
  ;
 , selon la liste des codes des immatriculations des navires de l'US Navy.

AOR est également un sigle qui peut signifier :

 Athlètes  olympiques de Russie, lors des Jeux olympiques d'hiver de 2018 ;
 , dans le jargon de l'armée de l'air américaine,
 appellation d'origine réglementée ;
 appel d'offres restreint ;
 anciens officiers de réserve ;
 association des officiers de réserve ;
 assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception, une des missions de maîtrise d'œuvre définie dans la loi MOP.

Musique 
 Adult-oriented rock, un genre de musique fortement semblable au soft rock et que certains voudraient fondre dans le vaporeux Yacht rock ;
 Album-oriented rock, un format de radio musicale ;